|-
|11001 Andrewulff||1979 MF|| align=right|14,6|| align=right|2,228|| align=right|0,211|| align=right|6,06|| align=right|3,324||MBA||16. junij 1979||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|11002 Richardlis||1979 MD1|| align=right|13,0|| align=right|3,016|| align=right|0,065|| align=right|11,54|| align=right|5,236||MBA||24. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|11003 Andronov||1979 TT2|| align=right|13,5|| align=right|2,572|| align=right|0,266|| align=right|3,73|| align=right|4,124||MBA||14. oktober 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11004 Stenmark||1980 FJ1|| align=right|12,2|| align=right|3,223|| align=right|0,154|| align=right|16,75|| align=right|5,786||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(11005)||1980 PP1|| align=right|13,7|| align=right|2,657|| align=right|0,197|| align=right|8,45|| align=right|4,331||MBA||6. avgust 1980||La Silla||R. M. West
|-
|11006 Gilson||1980 TZ3|| align=right|13,9|| align=right|2,176|| align=right|0,147|| align=right|1,56|| align=right|3,210||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(11007)||1980 VA3|| align=right|14,1|| align=right|2,236|| align=right|0,137|| align=right|3,20|| align=right|3,343||MBA||1. november 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(11008)||1981 EO7|| align=right|13,4|| align=right|2,597|| align=right|0,107|| align=right|13,32|| align=right|4,185||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11009)||1981 ET10|| align=right|13,5|| align=right|2,697|| align=right|0,171|| align=right|12,87|| align=right|4,429||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(11010)||1981 ET24|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,044|| align=right|6,61|| align=right|3,494||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|11011 KIAM||1981 UK11|| align=right|14,5|| align=right|2,399|| align=right|0,207|| align=right|3,01|| align=right|3,716||MBA||22. oktober 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11012 Henning||1982 JH2|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,128|| align=right|3,70|| align=right|4,170||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||Observatorij Palomar
|-
|11013 Kullander||1982 QP1|| align=right|14,5|| align=right|2,311|| align=right|0,187|| align=right|3,68|| align=right|3,513||MBA||16. avgust 1982||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|11014 Svätopluk||1982 QY1|| align=right|12,9|| align=right|2,652|| align=right|0,125|| align=right|7,03|| align=right|4,317||MBA||23. avgust 1982||Piszkesteto||M. Antal
|-
|11015 Romanenko||1982 SJ7|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,282|| align=right|6,78|| align=right|4,332||MBA||17. september 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|11016 Borisov||1982 SG12|| align=right|14,2|| align=right|2,307|| align=right|0,118|| align=right|6,43|| align=right|3,503||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|11017 Billputnam||1983 BD|| align=right|12,2|| align=right|2,762|| align=right|0,158|| align=right|15,21|| align=right|4,590||MBA||16. januar 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(11018)||1983 CZ2|| align=right|14,3|| align=right|2,411|| align=right|0,175|| align=right|6,49|| align=right|3,744||MBA||15. februar 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|11019 Hansrott||1984 HR|| align=right|13,8|| align=right|2,387|| align=right|0,158|| align=right|2,47|| align=right|3,687||MBA||25. april 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|11020 Orwell||1984 OG|| align=right|12,4|| align=right|3,096|| align=right|0,151|| align=right|2,99|| align=right|5,447||MBA||31. julij 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|11021 Foderà||1986 AT2|| align=right|12,3|| align=right|3,164|| align=right|0,153|| align=right|19,22|| align=right|5,628||MBA||12. januar 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|11022 Serio||1986 EJ1|| align=right|13,6|| align=right|2,610|| align=right|0,153|| align=right|15,58|| align=right|4,215||MBA||5. marec 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(11023)||1986 QZ|| align=right|14,2|| align=right|2,205|| align=right|0,190|| align=right|3,98|| align=right|3,273||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11024)||1986 QC1|| align=right|13,7|| align=right|2,745|| align=right|0,079|| align=right|4,28|| align=right|4,547||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11025)||1986 QJ1|| align=right|14,4|| align=right|2,661|| align=right|0,192|| align=right|12,64|| align=right|4,340||MBA||27. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11026)||1986 RE1|| align=right|14,6|| align=right|2,214|| align=right|0,243|| align=right|3,22|| align=right|3,293||MBA||2. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|11027 Astafʹev||1986 RX5|| align=right|14,6|| align=right|2,165|| align=right|0,093|| align=right|1,17|| align=right|3,185||MBA||7. september 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(11028)||1987 UW|| align=right|13,6|| align=right|2,629|| align=right|0,166|| align=right|32,25|| align=right|4,262||MBA||18. oktober 1987||Observatorij Palomar||J. Mueller
|-
|(11029)||1988 GZ|| align=right|12,7|| align=right|3,102|| align=right|0,114|| align=right|5,68|| align=right|5,461||MBA||9. april 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(11030)||1988 PK|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,240|| align=right|4,11|| align=right|3,760||MBA||13. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(11031)||1988 RC5|| align=right|14,0|| align=right|2,411|| align=right|0,119|| align=right|5,77|| align=right|3,742||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11032)||1988 RE5|| align=right|14,7|| align=right|2,403|| align=right|0,191|| align=right|3,42|| align=right|3,725||MBA||2. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(11033)||1988 SH3|| align=right|14,4|| align=right|2,522|| align=right|0,148|| align=right|12,94|| align=right|4,004||MBA||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(11034)||1988 TG|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,276|| align=right|25,11|| align=right|3,829||MBA||9. oktober 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(11035)||1988 VQ3|| align=right|13,5|| align=right|2,700|| align=right|0,118|| align=right|11,72|| align=right|4,436||MBA||12. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(11036)||1989 AW5|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,108|| align=right|3,12|| align=right|4,211||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|11037 Distler||1989 CD6|| align=right|13,6|| align=right|2,883|| align=right|0,038|| align=right|2,96|| align=right|4,893||MBA||2. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11038)||1989 EE1|| align=right|14,0|| align=right|2,268|| align=right|0,139|| align=right|6,65|| align=right|3,415||MBA||8. marec 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|11039 Raynal||1989 GH2|| align=right|13,5|| align=right|2,886|| align=right|0,067|| align=right|1,79|| align=right|4,901||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|11040 Wundt||1989 RG1|| align=right|15,8|| align=right|2,244|| align=right|0,196|| align=right|00,92|| align=right|3,360||MBA||3. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|11041 Fechner||1989 SH2|| align=right|15,2|| align=right|2,382|| align=right|0,103|| align=right|6,80|| align=right|3,675||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|11042 Ernstweber||1989 VD1|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,067|| align=right|7,54|| align=right|3,591||MBA||3. november 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|11043 Pepping||1989 YX6|| align=right|14,0|| align=right|2,383|| align=right|0,206|| align=right|5,19|| align=right|3,677||MBA||25. december 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11044)||1990 DV|| align=right|13,3|| align=right|2,730|| align=right|0,219|| align=right|7,06|| align=right|4,509||MBA||28. februar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11045)||1990 HH1|| align=right|13,4|| align=right|2,655|| align=right|0,177|| align=right|12,77|| align=right|4,326||MBA||26. april 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11046)||1990 OE4|| align=right|13,9|| align=right|2,770|| align=right|0,307|| align=right|7,37|| align=right|4,610||MBA||30. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11047)||1990 QL1|| align=right|13,2|| align=right|3,134|| align=right|0,224|| align=right|10,10|| align=right|5,548||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11048)||1990 QZ5|| align=right|12,9|| align=right|2,858|| align=right|0,159|| align=right|12,97|| align=right|4,831||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11049)||1990 RK2|| align=right|14,8|| align=right|2,130|| align=right|0,069|| align=right|2,37|| align=right|3,108||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|11050 Messiaën||1990 TE7|| align=right|13,6|| align=right|2,973|| align=right|0,097|| align=right|9,09|| align=right|5,125||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|11051 Racine||1990 VH12|| align=right|13,3|| align=right|3,034|| align=right|0,064|| align=right|9,43|| align=right|5,283||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11052)||1990 WM|| align=right|12,6|| align=right|3,004|| align=right|0,074|| align=right|12,26|| align=right|5,207||MBA||20. november 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(11053)||1991 CQ6|| align=right|12,6|| align=right|2,887|| align=right|0,084|| align=right|1,85|| align=right|4,905||MBA||3. februar 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11054)||1991 FA|| align=right|17,2|| align=right|1,979|| align=right|0,448|| align=right|3,08|| align=right|2,784||AMR||17. marec 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11055 Honduras||1991 GT2|| align=right|13,5|| align=right|2,419|| align=right|0,228|| align=right|11,38|| align=right|3,762||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11056 Volland||1991 LE2|| align=right|13,7|| align=right|2,454|| align=right|0,162|| align=right|7,35|| align=right|3,843||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11057)||1991 NL|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,197|| align=right|15,17|| align=right|4,084||MBA||8. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11058)||1991 PN10|| align=right|14,1|| align=right|1,955|| align=right|0,070|| align=right|22,50|| align=right|2,732||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(11059)||1991 RS|| align=right|13,5|| align=right|2,573|| align=right|0,198|| align=right|14,38|| align=right|4,126||MBA||4. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11060)||1991 RA13|| align=right|14,1|| align=right|2,719|| align=right|0,161|| align=right|1,74|| align=right|4,483||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|11061 Lagerlöf||1991 RS40|| align=right|13,9|| align=right|2,780|| align=right|0,085|| align=right|2,11|| align=right|4,635||MBA||10. september 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11062)||1991 SN|| align=right|12,4|| align=right|3,026|| align=right|0,082|| align=right|11,00|| align=right|5,262||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|11063 Poynting||1991 VC6|| align=right|13,1|| align=right|2,658|| align=right|0,253|| align=right|8,63|| align=right|4,334||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|11064 Dogen||1991 WB|| align=right|12,7|| align=right|2,747|| align=right|0,330|| align=right|36,00|| align=right|4,552||MBA||30. november 1991||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(11065)||1991 XE2|| align=right|12,6|| align=right|2,784|| align=right|0,172|| align=right|9,93|| align=right|4,645||MBA||1. december 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|11066 Sigurd||1992 CC1|| align=right|15,2|| align=right|1,392|| align=right|0,376|| align=right|36,89|| align=right|1,642||APL||9. februar 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|11067 Greenancy||1992 DC3|| align=right|13,3|| align=right|2,968|| align=right|0,095|| align=right|2,46|| align=right|5,112||MBA||25. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(11068)||1992 EA|| align=right|14,7|| align=right|2,205|| align=right|0,113|| align=right|1,08|| align=right|3,273||MBA||2. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11069)||1992 EV4|| align=right|12,9|| align=right|3,037|| align=right|0,074|| align=right|9,76|| align=right|5,291||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11070)||1992 EV9|| align=right|13,6|| align=right|3,242|| align=right|0,181|| align=right|2,00|| align=right|5,836||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(11071)||1992 EU14|| align=right|13,4|| align=right|3,131|| align=right|0,123|| align=right|3,99|| align=right|5,540||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|11072 Hiraoka||1992 GP|| align=right|13,5|| align=right|2,387|| align=right|0,115|| align=right|12,09|| align=right|3,688||MBA||3. april 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11073 Cavell||1992 RA4|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,172|| align=right|1,66|| align=right|3,720||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|11074 Kuniwake||1992 SC1|| align=right|14,0|| align=right|2,519|| align=right|0,210|| align=right|5,10|| align=right|3,998||MBA||23. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11075 Dönhoff||1992 SP26|| align=right|14,6|| align=right|2,415|| align=right|0,190|| align=right|4,04|| align=right|3,752||MBA||23. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(11076)||1992 UR|| align=right|14,0|| align=right|2,410|| align=right|0,197|| align=right|14,84|| align=right|3,741||MBA||21. oktober 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(11077)||1992 WB2|| align=right|13,4|| align=right|2,568|| align=right|0,173|| align=right|1,65|| align=right|4,114||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11078)||1992 WH2|| align=right|12,4|| align=right|2,976|| align=right|0,102|| align=right|12,44|| align=right|5,134||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11079 Mitsunori||1993 AJ|| align=right|12,8|| align=right|2,626|| align=right|0,202|| align=right|13,91|| align=right|4,255||MBA||13. januar 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11080)||1993 FO|| align=right|13,4|| align=right|3,040|| align=right|0,176|| align=right|1,19|| align=right|5,301||MBA||23. marec 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(11081)||1993 FA13|| align=right|13,4|| align=right|2,873|| align=right|0,049|| align=right|1,97|| align=right|4,869||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(11082)||1993 JW|| align=right|12,7|| align=right|3,223|| align=right|0,068|| align=right|12,63|| align=right|5,785||MBA||14. maj 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|11083 Caracas||1993 RZ6|| align=right|14,3|| align=right|2,354|| align=right|0,104|| align=right|4,74|| align=right|3,612||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|11084 Giò||1993 SG3|| align=right|15,1|| align=right|2,324|| align=right|0,126|| align=right|3,76|| align=right|3,542||MBA||19. september 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|11085 Isala||1993 SS6|| align=right|14,1|| align=right|2,402|| align=right|0,155|| align=right|1,41|| align=right|3,722||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|11086 Nagatayuji||1993 TC1|| align=right|13,8|| align=right|2,260|| align=right|0,161|| align=right|5,48|| align=right|3,396||MBA||11. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11087 Yamasakimakoto||1993 TK1|| align=right|14,5|| align=right|2,218|| align=right|0,192|| align=right|3,46|| align=right|3,302||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(11088)||1993 UN|| align=right|14,9|| align=right|2,165|| align=right|0,159|| align=right|00,58|| align=right|3,185||MBA||19. oktober 1993||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11089)||1994 CS8|| align=right|10,3|| align=right|5,234|| align=right|0,023|| align=right|6,93|| align=right|11,98||JUT||8. februar 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|11090 Popelin||1994 CT12|| align=right|14,0|| align=right|2,551|| align=right|0,132|| align=right|7,64|| align=right|4,074||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11091 Thelonious||1994 DP|| align=right|14,4|| align=right|2,489|| align=right|0,154|| align=right|1,17|| align=right|3,926||MBA||16. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11092 Iwakisan||1994 ED|| align=right|14,2|| align=right|2,737|| align=right|0,042|| align=right|1,41|| align=right|4,527||MBA||4. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11093)||1994 HD|| align=right|13,1|| align=right|2,691|| align=right|0,237|| align=right|27,05|| align=right|4,413||MBA||17. april 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|11094 Cuba||1994 PG17|| align=right|13,5|| align=right|3,078|| align=right|0,190|| align=right|2,16|| align=right|5,400||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|11095 Havana||1994 PJ22|| align=right|13,4|| align=right|3,177|| align=right|0,134|| align=right|1,96|| align=right|5,662||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(11096)||1994 RU1|| align=right|12,9|| align=right|3,154|| align=right|0,242|| align=right|17,02|| align=right|5,599||MBA||1. september 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(11097)||1994 UD1|| align=right|13,4|| align=right|3,282|| align=right|0,240|| align=right|2,12|| align=right|5,944||MBA||31. oktober 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|11098 Ginsberg||1995 GC2|| align=right|13,6|| align=right|2,715|| align=right|0,039|| align=right|3,90|| align=right|4,473||MBA||2. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11099 Sonodamasaki||1995 HL|| align=right|14,0|| align=right|2,378|| align=right|0,223|| align=right|9,98|| align=right|3,667||MBA||20. april 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|11100 Lai||1995 KC|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,173|| align=right|10,20|| align=right|3,782||MBA||22. maj 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|11101 Českáfilharmonie||1995 SH|| align=right|14,0|| align=right|2,622|| align=right|0,092|| align=right|13,52|| align=right|4,244||MBA||17. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|11102 Bertorighini||1995 SZ4|| align=right|14,1|| align=right|2,585|| align=right|0,117|| align=right|2,74|| align=right|4,156||MBA||26. september 1995||San Marcello||L. Tesi
|-
|11103 Miekerouppe||1995 SX19|| align=right|13,1|| align=right|2,890|| align=right|0,085|| align=right|1,90|| align=right|4,912||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11104 Airion||1995 TQ|| align=right|13,0|| align=right|2,940|| align=right|0,114|| align=right|11,50|| align=right|5,041||MBA||6. oktober 1995||Haleakala||AMOS
|-
|11105 Puchnarová||1995 UR2|| align=right|14,3|| align=right|2,712|| align=right|0,265|| align=right|4,69|| align=right|4,464||MBA||24. oktober 1995||Kleť||J. Tichá
|-
|(11106)||1995 UK3|| align=right|12,8|| align=right|2,866|| align=right|0,097|| align=right|14,36|| align=right|4,851||MBA||17. oktober 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|11107 Hakkoda||1995 UU4|| align=right|12,6|| align=right|2,999|| align=right|0,115|| align=right|9,64|| align=right|5,192||MBA||25. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11108 Hachimantai||1995 UJ6|| align=right|13,2|| align=right|3,019|| align=right|0,117|| align=right|9,46|| align=right|5,244||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11109 Iwatesan||1995 UG8|| align=right|13,6|| align=right|2,876|| align=right|0,066|| align=right|1,11|| align=right|4,875||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11110)||1995 VT1|| align=right|12,4|| align=right|3,172|| align=right|0,123|| align=right|8,80|| align=right|5,647||MBA||2. november 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|11111 Repunit||1995 WL|| align=right|13,4|| align=right|2,943|| align=right|0,102|| align=right|3,40|| align=right|5,048||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11112 Cagnoli||1995 WM2|| align=right|13,7|| align=right|2,932|| align=right|0,232|| align=right|15,25|| align=right|5,019||MBA||18. november 1995||Dossobuono||Madonna di Dossobuono
|-
|(11113)||1995 WW3|| align=right|13,2|| align=right|2,806|| align=right|0,185|| align=right|15,99|| align=right|4,699||MBA||18. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(11114)||1995 WV5|| align=right|13,4|| align=right|3,092|| align=right|0,032|| align=right|9,87|| align=right|5,435||MBA||16. november 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|11115 Kariya||1995 WC7|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,152|| align=right|6,07|| align=right|5,445||MBA||21. november 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(11116)||1996 EK|| align=right|14,2|| align=right|2,197|| align=right|0,227|| align=right|7,75|| align=right|3,256||MBA||10. marec 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11117)||1996 LP1|| align=right|15,3|| align=right|2,193|| align=right|0,183|| align=right|7,14|| align=right|3,248||MBA||14. junij 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|11118 Modra||1996 PK|| align=right|14,5|| align=right|2,314|| align=right|0,083|| align=right|3,04|| align=right|3,520||MBA||9. avgust 1996||Modra||A. Galád; D. Kalmancok
|-
|11119 Taro||1996 PS9|| align=right|13,9|| align=right|2,442|| align=right|0,097|| align=right|4,14|| align=right|3,816||MBA||9. avgust 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|11120 Pancaldi||1996 QD1|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,085|| align=right|3,10|| align=right|3,474||MBA||17. avgust 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|11121 Malpighi||1996 RD1|| align=right|15,4|| align=right|2,205|| align=right|0,149|| align=right|3,45|| align=right|3,274||MBA||10. september 1996||Pianoro||V. Goretti
|-
|11122 Eliscolombini||1996 RQ2|| align=right|14,2|| align=right|2,410|| align=right|0,149|| align=right|1,56|| align=right|3,740||MBA||13. september 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|11123 Aliciaclaire||1996 RT24|| align=right|14,1|| align=right|2,674|| align=right|0,117|| align=right|1,66|| align=right|4,372||MBA||8. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|11124 Mikulášek||1996 TR9|| align=right|14,6|| align=right|2,278|| align=right|0,196|| align=right|4,34|| align=right|3,438||MBA||14. oktober 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(11125)||1996 TL10|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,182|| align=right|4,77|| align=right|3,388||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11126 Doleček||1996 TC15|| align=right|13,9|| align=right|2,698|| align=right|0,143|| align=right|9,88|| align=right|4,430||MBA||15. oktober 1996||Ondřejov||P. Pravec
|-
|11127 Hagi||1996 UH1|| align=right|14,2|| align=right|2,229|| align=right|0,161|| align=right|5,67|| align=right|3,326||MBA||20. oktober 1996||Sendai||K. Cross
|-
|11128 Ostravia||1996 VP|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,168|| align=right|2,99|| align=right|3,757||MBA||3. november 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|11129 Hayachine||1996 VS5|| align=right|13,0|| align=right|2,561|| align=right|0,058|| align=right|14,04|| align=right|4,098||MBA||14. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11130)||1996 VA30|| align=right|14,3|| align=right|2,406|| align=right|0,157|| align=right|12,85|| align=right|3,730||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(11131)||1996 VO30|| align=right|13,8|| align=right|2,264|| align=right|0,193|| align=right|3,44|| align=right|3,405||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11132 Horne||1996 WU|| align=right|13,0|| align=right|3,139|| align=right|0,118|| align=right|4,22|| align=right|5,560||MBA||17. november 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|11133 Kumotori||1996 XY|| align=right|13,4|| align=right|2,778|| align=right|0,055|| align=right|10,70|| align=right|4,629||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11134 České Budějovice||1996 XO2|| align=right|13,9|| align=right|2,913|| align=right|0,021|| align=right|1,88|| align=right|4,971||MBA||4. december 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|11135 Ryokami||1996 XF3|| align=right|13,9|| align=right|2,917|| align=right|0,102|| align=right|1,67|| align=right|4,981||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11136 Shirleymarinus||1996 XW12|| align=right|14,1|| align=right|2,374|| align=right|0,151|| align=right|7,53|| align=right|3,658||MBA||8. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|11137 Yarigatake||1996 XE19|| align=right|13,0|| align=right|2,986|| align=right|0,230|| align=right|3,86|| align=right|5,159||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11138 Hotakadake||1996 XC31|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,167|| align=right|7,92|| align=right|4,136||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11139)||1996 YF2|| align=right|13,3|| align=right|2,522|| align=right|0,225|| align=right|4,72|| align=right|4,005||MBA||22. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|11140 Yakedake||1997 AP1|| align=right|12,9|| align=right|3,061|| align=right|0,147|| align=right|12,01|| align=right|5,355||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11141 Jindrawalter||1997 AX14|| align=right|14,1|| align=right|2,599|| align=right|0,325|| align=right|13,04|| align=right|4,190||MBA||12. januar 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|11142 Facchini||1997 AP17|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,056|| align=right|10,75|| align=right|5,176||MBA||7. januar 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(11143)||1997 BF7|| align=right|13,3|| align=right|3,031|| align=right|0,071|| align=right|00,73|| align=right|5,276||MBA||28. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|11144 Radiocommunicata||1997 CR1|| align=right|14,0|| align=right|2,924|| align=right|0,074|| align=right|3,26|| align=right|4,999||MBA||2. februar 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|11145 Emanuelli||1997 QH1|| align=right|13,9|| align=right|2,206|| align=right|0,141|| align=right|5,12|| align=right|3,276||MBA||29. avgust 1997||Sormano||P. Sicoli; P. Chiavenna
|-
|11146 Kirigamine||1997 WD3|| align=right|13,0|| align=right|2,836|| align=right|0,014|| align=right|3,20|| align=right|4,776||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11147 Delmas||1997 XT5|| align=right|12,6|| align=right|3,128|| align=right|0,142|| align=right|7,41|| align=right|5,532||MBA||6. december 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|11148 Einhardress||1997 XO8|| align=right|14,7|| align=right|2,448|| align=right|0,119|| align=right|3,88|| align=right|3,828||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|11149 Tateshina||1997 XZ9|| align=right|13,7|| align=right|2,442|| align=right|0,057|| align=right|5,05|| align=right|3,816||MBA||5. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11150 Bragg||1997 YG1|| align=right|14,5|| align=right|2,449|| align=right|0,145|| align=right|2,95|| align=right|3,832||MBA||21. december 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(11151)||1997 YZ2|| align=right|12,4|| align=right|2,603|| align=right|0,122|| align=right|12,19|| align=right|4,199||MBA||24. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11152)||1997 YH5|| align=right|14,1|| align=right|2,189|| align=right|0,240|| align=right|3,59|| align=right|3,239||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11153)||1997 YB10|| align=right|13,3|| align=right|2,770|| align=right|0,210|| align=right|6,86|| align=right|4,610||MBA||25. december 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(11154)||1997 YD10|| align=right|14,0|| align=right|2,318|| align=right|0,109|| align=right|5,16|| align=right|3,528||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11155)||1997 YW13|| align=right|13,7|| align=right|2,290|| align=right|0,116|| align=right|5,43|| align=right|3,464||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11156 Al-Khwarismi||1997 YP14|| align=right|14,0|| align=right|2,895|| align=right|0,078|| align=right|1,14|| align=right|4,925||MBA||31. december 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(11157)||1998 AJ|| align=right|13,0|| align=right|3,108|| align=right|0,177|| align=right|4,11|| align=right|5,479||MBA||2. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|11158 Cirou||1998 AJ6|| align=right|14,8|| align=right|2,195|| align=right|0,061|| align=right|2,88|| align=right|3,252||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(11159)||1998 BH1|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,231|| align=right|5,46|| align=right|3,567||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11160)||1998 BH7|| align=right|14,3|| align=right|2,232|| align=right|0,085|| align=right|1,37|| align=right|3,334||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(11161)||1998 BA8|| align=right|14,2|| align=right|2,343|| align=right|0,013|| align=right|3,04|| align=right|3,585||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(11162)||1998 BG8|| align=right|13,6|| align=right|2,524|| align=right|0,155|| align=right|3,54|| align=right|4,010||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|11163 Milešovka||1998 CR|| align=right|12,8|| align=right|3,045|| align=right|0,146|| align=right|10,67|| align=right|5,312||MBA||4. februar 1998||Kleť||Z. Moravec
|-
|(11164)||1998 DW2|| align=right|13,5|| align=right|2,797|| align=right|0,085|| align=right|3,37|| align=right|4,677||MBA||17. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(11165)||1998 DE5|| align=right|14,1|| align=right|2,520|| align=right|0,186|| align=right|4,77|| align=right|4,001||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|11166 Anatolefrance||1998 DF34|| align=right|13,6|| align=right|2,357|| align=right|0,170|| align=right|6,38|| align=right|3,618||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|11167 Kunžak||1998 FD3|| align=right|14,9|| align=right|2,299|| align=right|0,134|| align=right|5,00|| align=right|3,484||MBA||23. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(11168)||1998 FO15|| align=right|14,7|| align=right|2,423|| align=right|0,118|| align=right|2,45|| align=right|3,771||MBA||21. marec 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|11169 Alkon||1998 FW33|| align=right|14,4|| align=right|2,458|| align=right|0,192|| align=right|3,78|| align=right|3,852||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11170)||1998 FY34|| align=right|13,5|| align=right|2,851|| align=right|0,076|| align=right|1,25|| align=right|4,813||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11171)||1998 FB42|| align=right|13,4|| align=right|2,635|| align=right|0,285|| align=right|15,79|| align=right|4,276||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11172)||1998 FT54|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,164|| align=right|16,14|| align=right|4,581||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11173 Jayanderson||1998 FA59|| align=right|15,0|| align=right|2,448|| align=right|0,145|| align=right|2,49|| align=right|3,830||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11174 Carandrews||1998 FR67|| align=right|15,1|| align=right|2,212|| align=right|0,095|| align=right|3,07|| align=right|3,289||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11175)||1998 FY67|| align=right|12,9|| align=right|3,973|| align=right|0,100|| align=right|8,77|| align=right|7,919||HLD||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11176 Batth||1998 FD68|| align=right|14,2|| align=right|3,009|| align=right|0,071|| align=right|00,82|| align=right|5,218||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11177)||1998 FH77|| align=right|13,1|| align=right|3,055|| align=right|0,042|| align=right|10,87|| align=right|5,339||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11178)||1998 FR101|| align=right|13,8|| align=right|2,774|| align=right|0,145|| align=right|12,11|| align=right|4,619||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11179)||1998 FB109|| align=right|13,7|| align=right|2,550|| align=right|0,082|| align=right|5,48|| align=right|4,071||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11180)||1998 FU117|| align=right|13,8|| align=right|2,732|| align=right|0,084|| align=right|4,71|| align=right|4,514||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11181)||1998 FG118|| align=right|12,7|| align=right|3,044|| align=right|0,051|| align=right|3,98|| align=right|5,309||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11182)||1998 GM6|| align=right|13,4|| align=right|2,712|| align=right|0,004|| align=right|12,36|| align=right|4,466||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11183)||1998 GB7|| align=right|12,7|| align=right|2,621|| align=right|0,100|| align=right|15,15|| align=right|4,242||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11184 Postma||1998 HJ9|| align=right|12,9|| align=right|3,026|| align=right|0,164|| align=right|12,71|| align=right|5,264||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(11185)||1998 HS100|| align=right|13,3|| align=right|3,057|| align=right|0,084|| align=right|2,90|| align=right|5,345||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11186)||1998 HC120|| align=right|13,5|| align=right|2,550|| align=right|0,157|| align=right|13,77|| align=right|4,071||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11187 Richoliver||1998 KO4|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,131|| align=right|3,86|| align=right|4,171||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(11188)||1998 KD50|| align=right|12,6|| align=right|3,380|| align=right|0,082|| align=right|11,43|| align=right|6,214||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11189 Rabeaton||1998 QQ43|| align=right|14,8|| align=right|2,301|| align=right|0,137|| align=right|7,39|| align=right|3,490||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11190 Jennibell||1998 RM52|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,159|| align=right|5,65|| align=right|3,471||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11191 Paskvić||1998 XW16|| align=right|12,5|| align=right|2,890|| align=right|0,076|| align=right|2,17|| align=right|4,913||MBA||15. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(11192)||1998 XX49|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,128|| align=right|8,21|| align=right|4,202||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11193 Mérida||1998 XN96|| align=right|12,5|| align=right|3,211|| align=right|0,144|| align=right|2,42|| align=right|5,752||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|11194 Mirna||1998 YE|| align=right|13,7|| align=right|2,266|| align=right|0,074|| align=right|4,32|| align=right|3,410||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|11195 Woomera||1999 AY22|| align=right|14,0|| align=right|2,324|| align=right|0,114|| align=right|3,06|| align=right|3,542||MBA||15. januar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|11196 Michanikos||1999 BO9|| align=right|13,0|| align=right|2,749|| align=right|0,075|| align=right|4,58|| align=right|4,558||MBA||22. januar 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|11197 Beranek||1999 CY25|| align=right|14,3|| align=right|2,451|| align=right|0,156|| align=right|3,10|| align=right|3,835||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11198)||1999 CV40|| align=right|12,9|| align=right|2,989|| align=right|0,057|| align=right|10,89|| align=right|5,167||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11199)||1999 CC82|| align=right|12,7|| align=right|2,764|| align=right|0,145|| align=right|8,64|| align=right|4,595||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11200)||1999 CV121|| align=right|12,1|| align=right|2,741|| align=right|0,212|| align=right|18,81|| align=right|4,538||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11201 Talich||1999 EL5|| align=right|14,5|| align=right|2,840|| align=right|0,067|| align=right|00,93|| align=right|4,784||MBA||13. marec 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|11202 Teddunham||1999 FA10|| align=right|12,5|| align=right|2,738|| align=right|0,114|| align=right|2,80|| align=right|4,530||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|11203 Danielbetten||1999 FV26|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,136|| align=right|4,27|| align=right|3,502||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11204)||1999 FQ28|| align=right|13,3|| align=right|3,129|| align=right|0,142|| align=right|1,67|| align=right|5,533||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11205)||1999 FY28|| align=right|12,6|| align=right|3,208|| align=right|0,161|| align=right|7,43|| align=right|5,744||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11206 Bibee||1999 FR29|| align=right|14,3|| align=right|2,640|| align=right|0,158|| align=right|7,47|| align=right|4,290||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11207 Black||1999 FQ58|| align=right|14,9|| align=right|2,366|| align=right|0,068|| align=right|6,81|| align=right|3,639||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11208)||1999 GT16|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,091|| align=right|10,95|| align=right|5,170||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11209)||1999 GP18|| align=right|12,8|| align=right|2,991|| align=right|0,052|| align=right|11,54|| align=right|5,171||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11210)||1999 GP22|| align=right|14,0|| align=right|2,464|| align=right|0,155|| align=right|2,54|| align=right|3,866||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11211)||1999 GD24|| align=right|13,6|| align=right|2,278|| align=right|0,165|| align=right|5,42|| align=right|3,437||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11212 Tebbutt||1999 HS|| align=right|14,6|| align=right|2,281|| align=right|0,134|| align=right|3,13|| align=right|3,443||MBA||18. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(11213)||1999 HF8|| align=right|13,1|| align=right|2,719|| align=right|0,110|| align=right|8,88|| align=right|4,483||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11214)||1999 HP8|| align=right|13,7|| align=right|2,354|| align=right|0,162|| align=right|10,29|| align=right|3,611||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11215)||1999 HN10|| align=right|13,1|| align=right|2,975|| align=right|0,102|| align=right|00,64|| align=right|5,129||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11216)||1999 JG1|| align=right|14,4|| align=right|2,257|| align=right|0,159|| align=right|2,08|| align=right|3,391||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(11217)||1999 JC4|| align=right|15,2|| align=right|1,945|| align=right|0,070|| align=right|19,30|| align=right|2,711||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11218)||1999 JD20|| align=right|13,4|| align=right|3,032|| align=right|0,134|| align=right|4,14|| align=right|5,279||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11219 Benbohn||1999 JN20|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,148|| align=right|00,64|| align=right|3,627||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11220)||1999 JM25|| align=right|13,7|| align=right|2,256|| align=right|0,201|| align=right|6,28|| align=right|3,389||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11221)||1999 JO26|| align=right|12,2|| align=right|3,216|| align=right|0,113|| align=right|12,57|| align=right|5,768||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11222)||1999 JR27|| align=right|13,3|| align=right|2,988|| align=right|0,115|| align=right|9,79|| align=right|5,165||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11223)||1999 JC30|| align=right|12,9|| align=right|3,028|| align=right|0,092|| align=right|3,85|| align=right|5,269||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11224)||1999 JP32|| align=right|13,6|| align=right|2,910|| align=right|0,058|| align=right|3,09|| align=right|4,962||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11225 Borden||1999 JD36|| align=right|14,8|| align=right|2,367|| align=right|0,110|| align=right|4,25|| align=right|3,641||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11226)||1999 JO36|| align=right|13,1|| align=right|3,024|| align=right|0,049|| align=right|9,52|| align=right|5,257||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11227 Ksenborisova||1999 JR43|| align=right|14,1|| align=right|2,271|| align=right|0,027|| align=right|3,62|| align=right|3,422||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11228 Botnick||1999 JW49|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,145|| align=right|3,65|| align=right|3,452||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11229 Brookebowers||1999 JX52|| align=right|14,8|| align=right|2,240|| align=right|0,153|| align=right|3,64|| align=right|3,352||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11230)||1999 JV57|| align=right|13,5|| align=right|2,178|| align=right|0,139|| align=right|6,51|| align=right|3,214||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11231)||1999 JF59|| align=right|13,6|| align=right|2,280|| align=right|0,125|| align=right|4,96|| align=right|3,442||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11232)||1999 JA77|| align=right|12,6|| align=right|3,185|| align=right|0,078|| align=right|11,33|| align=right|5,682||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11233)||1999 JA82|| align=right|13,0|| align=right|2,648|| align=right|0,180|| align=right|14,42|| align=right|4,308||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11234)||1999 JS82|| align=right|12,6|| align=right|2,681|| align=right|0,051|| align=right|12,79|| align=right|4,389||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11235)||1999 JP91|| align=right|13,2|| align=right|2,997|| align=right|0,129|| align=right|12,00|| align=right|5,187||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11236)||1999 KX14|| align=right|14,2|| align=right|2,439|| align=right|0,209|| align=right|3,37|| align=right|3,808||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(11237)||1999 KE15|| align=right|13,4|| align=right|2,557|| align=right|0,041|| align=right|4,17|| align=right|4,089||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|11238 Johanmaurits||2044 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,224|| align=right|0,066|| align=right|3,88|| align=right|3,316||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11239 Marcgraf||4141 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,179|| align=right|4,38|| align=right|4,038||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|11240 Piso||4175 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,238|| align=right|0,111|| align=right|4,36|| align=right|3,347||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11241 Eckhout||6792 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,920|| align=right|0,056|| align=right|3,32|| align=right|4,989||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11242 Franspost||2144 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,059|| align=right|6,45|| align=right|3,440||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11243)||2157 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,781|| align=right|0,120|| align=right|3,70|| align=right|4,636||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11244)||4314 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,429|| align=right|0,171|| align=right|3,65|| align=right|3,785||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11245)||3100 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,432|| align=right|0,122|| align=right|2,97|| align=right|3,793||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11246 Orvillewright||4250 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,452|| align=right|0,189|| align=right|3,57|| align=right|3,840||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11247 Wilburwright||4280 T-3|| align=right|13,3|| align=right|3,228|| align=right|0,160|| align=right|5,01|| align=right|5,798||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11248 Blériot||4354 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,184|| align=right|0,073|| align=right|4,02|| align=right|3,226||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|11249 Etna||1971 FD|| align=right|11,6|| align=right|3,962|| align=right|0,197|| align=right|14,44|| align=right|7,885||HLD||24. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(11250)||1972 AU|| align=right|13,4|| align=right|2,596|| align=right|0,173|| align=right|12,54|| align=right|4,181||MBA||14. januar 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov